69-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 14 по 20 мая 1990 года в Ольборге (Дания). В турнире приняли участие 126 спортсменов из 23 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1990
Май 1990 года
Международные спортивные соревнования в Ольборге
Спорт в Дании в 1990 году
Тяжёлая атлетика
Чемпионаты Европы в Дании
Тяжёлая атлетика в Дании
1990 год в тяжёлой атлетике